Кёнигзее ():
 Кёнигзее, город в Германии, в земле Тюрингия.

Кёнигсзее ():
 Кёнигсзее, озеро в Германии.
 Санно-бобслейная трасса под Кёнигсзее в Германии.

см. также Шёнау-ам-Кёнигсзее, коммуна в Германии, в земле Бавария.